NotiCentro 1 CM&, anteriormente conocido simplemente como CM&, es un noticiero colombiano lanzado el 2 de enero de 1992 por Cadena Uno. Actualmente es dirigido por Amat y posee dos ediciones: Primera Emisión a las  y Emisión Central a las  El 7 de enero de 2020, el noticiero fue renombrado como NotiCentro 1 CM&.

Nombre 
CM& es la sigla de Compañía de Medios de Información. La & (y) fue adoptada en el segundo semestre de 1992 durante un cambio de imagen del programa. La marca de Noticentro fue impuesta por Hemisphere Media Group con la intención de unificar el nombre de sus informativos, tal y como lo ha hecho en la estación puertorriqueña WAPA-TV; mismo motivo por el que eliminó la franja informativa de los fines de semana.

Como productora de televisión 
CM& empezó como productora en 1998 bajo el nombre CM& Televisión con el fin de producir la programación de Canal Uno. Para 2021, aparte de los noticieros diarios del Canal 1, también produce Pregunta Yamid y Guerreros Colombia en un estudio dividido en dos secciones.

CM& solía participar en conjunto con el Grupo Prisa y el Grupo Nacional de Medios para la licitación del tercer canal de televisión privado del país, pero se retiró por falta de garantías.

Desde 2017, junto con NTC Televisión, RTI Televisión y Hemisphere Media Group, fue accionista de la empresa Plural Comunicaciones que administra Canal 1, y actual proveedor.

Presentadores 

Actuales
 Claudia Palacios (1997-1998) / (2014-2016) / (2019- )^
 Bianca Gambino (2003-2014) / (2022- ) -reemplazos-^
 Adriana Tono (2013- )
 Gina Acuña (2013-2019)  / (2022- ) -reemplazos-^±
 Margarita Ortega (2017- )
 Germán Arango (2018- )
 César Chimbí Villanueva (2018 -)
 Stic Luengas Velandia (2018- ) 
 Luisa Fernanda Tobo (2019- )
 Carlos Ruiz (2022 - ) -reemplazos-±
 Daniela Bejarano Quintero (2022 - )
 Juliana Duque (2022 - )
Anteriores

Notas
 ^ El presentador estuvo retirado durante un tiempo, pero regresó después.
 x Antes fueron presentadores (oficiales o de manera esporádica) y en la actualidad están vinculados al noticiero como reporteros. 
 ± Presentador sustituto.

Directores 
 Yamid Amat (1992-1998) / (2002- )^
 Mauricio Vargas Linares (1998-1999)
 Ricardo Santamaría (1999-2002)
 Cecilia Orozco Tascón (2002)

Reporteros y periodistas 

 Diana Giraldo López
 Carlos Ruiz
 Stic Luengas Velandia
 Luisa Fernández Soto
 William Parra
 Joan Avellaneda
 Juan Armando Rojas
 Freddy Gómez
 Yusy Chaparro (Medellín)
 Hernán Muñoz (Medellín)
 Hans Lamprea (Pereira)
 Hydamis Acero Devia (Bucaramanga)

Enlaces externos 
 

Programas informativos de televisión de Colombia